Ramón López (ur. 1936) – kubański lekkoatleta
 Ramón López (ur. 1963) – paragwajski lekkoatleta